David Alberto Carlos,  conde de Snowdon (David Albert Charles Armstrong-Jones) (Clarence House, Londres; 3 de noviembre de 1961), conocido profesionalmente como David Linley, es un ebanista británico y presidente de la casa de subastas Christie's en Londres.
Es nieto del rey Jorge VI y primo del actual rey Carlos III, nacido del matrimonio de la princesa Margarita y Antony Armstrong-Jones, I conde de Snowdon y por tanto ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono británico.

Biografía

Infancia y educación 

Nació en Clarence House en Londres, el 3 de noviembre de 1961, hijo del matrimonio de la princesa Margarita y Antony Armstrong-Jones. Un mes antes de su nacimiento, el 6 de octubre de 1961, la reina Isabel II —hermana de la princesa Margarita— había creado a su padre conde de Snowdon y vizconde Linley, debido a la preocupación que causaba la perspectiva de que una princesa británica diera a luz a un niño sin título.

Fue educado en Bedales, donde desarrolló una pasión por las artes y la artesanía. De 1980 a 1982 estudió en el Colegio Parnham para artesanos en madera. Más adelante abrió un taller en Dorking, donde diseñó y confeccionó muebles durante tres años antes de fundar su propia compañía « David Linley Furniture Ltd », ahora conocida como Linley, donde fabrica muebles a medida, tapicerías y productos de diseño de interiores conocidos por su aspecto neoclásico y el uso de maderas con incrustaciones. Ha escrito numerosos libros y dictado conferencias por todo el mundo. El 1 de diciembre de 2006 tomó el cargo de presidente de Christie's Reino Unido, en 2005 se había unido a la junta como director no ejecutivo.

Matrimonio e hijos  

Linley se casó el 8 de octubre de 1993 en la Iglesia de Santa Margarita en Westminster con la hon. Serena Alleyne Stanhope, hija de Charles Stanhope, entonces vizconde Petersham, actualmente duodécimo conde de Harrington. La pareja tiene dos hijos: Carlos Patricio Iñigo, vizconde Linley (n. 1 de julio de 1999), y Lady Margarita Isabel Rosa Alana Armstrong-Jones (n. 14 de mayo de 2002).

El matrimonio anuncia su separación en febrero de 2020.

Sucesión al trono británico 
Lord Linley es hijo de la princesa Margarita, por lo que es sobrino de la reina Isabel II y nieto de Jorge VI. Aunque su madre era princesa, los títulos y tratamientos reales en el Reino Unido se pasan solo por vía paterna. Sólo las hijas de Luisa del Reino Unido recibieron los títulos de princesas británicas en 1905. Del mismo modo, los hijos de su prima la princesa Ana no tienen títulos. El título de vizconde Linley no fue obtenido por derecho propio, sino que es el título de cortesía cedido al hijo mayor y heredero natural del titular. Al sobrevivir a su padre, el vizconde Linley asumió el título como el segundo conde de Snowdon, por derecho propio. En el momento de su nacimiento era el quinto en la línea de sucesión al trono británico.

Publicaciones 

 Extraordinary Furniture (1993).

 Classical Furniture (1993).

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Plata de Isabel II (06/02/1977).
  Medalla conmemorativa del Jubileo de Oro de Isabel II (06/02/2002).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II (06/02/2012).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II (06/02/2022).

Sucesión

Véase también 
 Condado de Snowdon
 Burke's Peerage & Baronetage

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Empresarios de Reino Unido
Nobles de Reino Unido
Subastadores